Павајо има више значења:

 Павајо (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Павајо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику